Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandr Masłow – rosyjski piłkarz
 Dmitrij Masłow – radziecki piłkarz
 Michaił Masłow – rosyjski kulturysta
 Mykoła Masłow – ukraiński działacz społeczny i polityk, prawnik, senator w II RP
 Wiktor Masłow (strona ujednoznaczniająca)

 Także
 Masłow – chutor w obwodzie rostowskim (Rosja)

Zobacz też:
 Abraham Maslow – amerykański psycholog